«Орёл против Акулы» () — фильм новозеландского режиссёра Тайка Вайтити.

Сюжет 
Продавец из магазина компьютерных игр Джаррод знакомится с Лили из кафе быстрого обслуживания. Вместе они едут погостить к родственникам Джаррода, где выясняется, что у него есть дочь, школьный враг и психологический комплекс из-за невнимания отца к своему младшему сыну. У Лили получается подружиться со всей семьёй, однако с самим Джарродом они расходятся.

В ролях 
 Джемейн Клемент — Джаррод
 Лорен Хорсли — Лили
 Крейг Холл — Даг Дэвис
 Джоэль Тобек — Дэймон
 Брайан Серджент — Иона
 Рэйчел Хаус — Нэнси
 Дэйв Фейн — Эрик
 Тайка Вайтити — Гордон
 Мораг Хиллс — Винни
 Бернард Стюарт — Зэйн
 Коэн Холлоуэй — Мэйсон
 Джентиэн Лупи — Трэйси
 Челси Престон-Крэйфорд — Дженни

Съёмочная группа 
 Режиссёр и сценарист — Тайка Вайтити
 Оператор — Адам Кларк
 Монтажёр — Джонатан Вудфорд-Робинсон
 Композиторы — новозеландская группа The Phoenix Foundation
 Продюсер — Клифф Кертис

Художественные особенности 
 В процессе создания фильма использовались техники покадровой съёмки и мультипликации.

Награды 
  — приз за лучший художественный фильм на международном кинофестивале в Ньюпорте;
  — специальный приз жюри за оригинальное жанровое решение на международном кинофестивале Меридианы Тихого во Владивостоке.

Дополнительные факты 
 Режиссёр и сценарист фильма Тайка Вайтити сыграл в нём эпизодическую роль старшего брата главного героя.
 Фильм снимался в новозеландских городах Веллингтон и Порируа.
 Исполнитель главной роли Джемейн Клемент является одним из участников новозеландского комедийного дуэта Flight of the Conchords.

Примечания

Ссылки 
 
  

Фильмы Тайки Вайтити
Кинокомедии Новой Зеландии
Кинокомедии 2007 года
Фильмы на английском языке
Дебютные фильмы кинорежиссёров